Acusación constitucional contra Sebastián Piñera puede referirse a:

 La primera acusación constitucional contra Sebastián Piñera, presentada en noviembre de 2019.
 La segunda acusación constitucional contra Sebastián Piñera, presentada en octubre de 2021.